Les manetes arrissades, coliflor o peu de rata reina (Sparassis crispa) és un bolet paràsit comestible però que cal netejar amb molta cura i collir fresc.

També rep els noms de "maneta arrissada", "greixa", "esponja" i "molsa".

Té un esporocarp gros amb branques arrissades que per la seva forma recorda una esponja. Fa de 10 a 40 cm d'ample i de 2 a 5 kg de pes, amb una estructura amb moltes branques similar a la d'una coliflor, però amb les branques buides. El color pot anar de grogós a marró fosc, i la pols de les espores és de color groguenc pàl·lid.

Apareix a les soques de les coníferes, en les quals penetra a través de ferides a les arrels o a la part baixa del tronc, i en podreix la fusta. Parasita especialment del pi roig, però també pins d'altres espècies, làrixs, avets rojos o Pseudotsuga menziesii. Prefereix els boscos esclarissats amb sòls rics en bases (sòls calcaris), tot i que es pot trobar en sòls diferents mentre no siguin massa secs ni massa humits.

Fructifica de juliol a desembre amb un màxim cap a l'octubre i si no se'l talla massa profundament torna a sortir cada any al mateix lloc.

Es troba al nord d'Àfrica i a les zones temperades d'Europa, Àsia i Nord-amèrica. A Europa, pel nord arriba al sud d'Escandinàvia i al nord d'Escòcia. A Catalunya, al Capcir s'ha trobat espècimens d'entre 5 i 8 kg.

Referències

Bibliografia 
 Carluccio, A.: The Complete Mushroom Book. Quadrille, 2003, .
 Blanco-Dios JB, Wang Z, Binder M, Hibbett DS. 2006.  Mycological Research 110:1227–1231.
 Burdsall HH, Jr. 1988. . Mycotaxon 31:199–206.
 Desjardin DE, Wang Z, Binder M, Hibbett DS. 2004.  Mycologia 96:1010–1014.
 Dai YC, Wang Z, Binder M, Hibbett DS. 2006.  Mycologia 98:584–592.
 Wang Z, Binder M, Dai Y-C, Hibbett DS. 2004.  Mycologia 96:1013-1027.

Enllaços externs 

 Descripció i fotografies de la maneta arrissada. 
 Article a l'Indépendant sobre la descoberta d'una manera arrissada de 8 kg als Angles. 

Bolets comestibles
Poliporals